Болгария принимала участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в двадцатый раз за свою историю, и завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали. Сборную страны представляли 70 участников, из которых 27 женщин.

Золото 
 Гребля, женщины — Румяна Нейкова.

Серебро 
 Борьба, женщины — Станка Златева.

Бронза 
 Греко-римская борьба, мужчины — Явор Янакиев.
 Борьба, мужчины — Радослав Великов.
 Борьба, мужчины — Кирилл Терзиев.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

2008
Страны на летних Олимпийских играх 2008 года